Bühring ist der Familienname folgender Personen:
 Birger Bühring-Andersen (1907–2001), norwegischer Sportschütze
 Carl Bühring (1867–1915), deutscher Weinhändler, Kommerzienrat und Konsul
 Carl James Bühring (1871–1936), deutscher Architekt und kommunaler Baubeamter
 Conrad Bühring (1835–1893), auch: Konrad und Conrad Ludwig Friedrich Bühring, deutscher Seidenhändler und Bürgerworthalter in Hannover
 Diederich Ernst Bühring (1735–1810), deutscher Kaufmann, Erfinder der "Generallandschaftskasse"
 Ernst Bühring (1844–1928), deutscher Architekt der Neorenaissance
 Franz Bühring (1868–1941), deutscher Textilfabrikant, Wirtschaftsführer und türkischer Konsul
 Johannes Bühring (1858–1937), deutscher Philologe, Gymnasiallehrer und Heimatkundler
 Katrin Bühring (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Malte Bühring (1939–2014), deutscher Naturheilkundler
 Theodor Bühring (1842–1912), deutscher Hofpianist
 Ursel Bühring (* 1950), deutsche Sachbuchautorin
 Wilhelm Bühring, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Büring
 Byhring
 Bühringen
 Bührig
 Bühringer